Шапкинский сельсовет — название ряда муниципальных образований в России:

 Шапкинский сельсовет — входит в Енисейский район Красноярского края.
 Шапкинский сельсовет — входит в Богородский район Нижегородской области.
 Шапкинский сельсовет — входит в Мучкапский район Тамбовской области.

См. также 
 Шапкинское сельское поселение